Довга — річка в Україні, в Малинському районі Житомирської області. Права притока Рожеженської (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 4 км.

Розташування 
Бере початок на північному заході від Лідівки. Тече переважно на південний схід понад Щербатівкою і у Гамарні впадає у річку Рожеженську, ліву притоку Ірши.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 176 (Довга № 61)
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 47.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Малинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці